Львовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Львовское сельское поселение — в Бабаюртовском районе, Дагестан
 Львовское сельское поселение — в Северском районе, Краснодарский край
 Львовское сельское поселение — в Аркадакском районе, Саратовская область
 Львовское сельское поселение — в Ярцевском районе, Смоленская область
 Львовское сельское поселение — в Кимовском районе, Тульская область